Тази статия представлява списък на по-известните футтболисти, играли за ПФК ЦСКА Москва.

1911 – 1920 
 Павел Лауденбах
 Павел Лебедев
 Константин Жибоедов

1920 – 1930 
 Михаил Исаев
 Константин Тюлпанов
 Евгений Ларионов
 Владимир Ратов
 Сергей Дмитриев-Моро
 Павел Савостянов
 Борис Дубинин
 Николай Майтов
 Франц Шимкунас

1930 – 1940 
 Евгений Шелагин
 Иван Митронов
 Николай Исаев
 Михаил Киреев
 Евгений Никишин
 Алексей Калинин
 Сергей Капелкин

1940 – 1950 
 Константин Лясковский
 Иван Кочетков
 Александър Виноградов
 Григорий Федотов
 Алексей Гринин
 Валентин Николаев
 Всеволод Бобров
 Владимир Дьомин
 Вячеслав Салавьов
 Юрий Нирков
 Владимир Никаноров
 Григорий Пинайчев

1950 – 1960 
 Алексей Мамикин
 Владимир Агапов
 Александър Петров
 Борис Разинский
 Едуард Дубинский
 Юрий Беляев
 Вячеслав Амбарцумян
 Владимир Агапов
 Николай Линяев
 Анатолий Башашкин
 Василий Бозунов
 Владимир Стрешний

1960 – 1970

1970 – 1980

1980 – 1990

1990 – 2000

2000 – 2010

2010 – 2020 
 Зоран Тошич
 Сейду Думбия
 Кейсуке Хонда
 Понтус Вернблум
 Расмус Елм
 Георги Миланов
 Роман Еременко
 Бибрах Натхо
 Марио Фернандес
 Георгий Шенников
 Виктор Васин
 Марк Гонсалес
 Фьодор Чалов
 Александър Головин
 Ахмед Муса

Чужденци

Източници 
 Статия на сайта на ЦСКА 
 Списък на всички играчи, играли някога за отбора .